Пара Марсело Мело / Андре Са — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Махеш Бхупати и Ненад Зимонич — не защищали свой титул, но индиец принимал участие в соревнованиях (в паре с багамцем Марком Ноулзом) и вновь дошёл до финала.

Посев 

  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (Четвертьфинал)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Финал)

<li>  Джейми Маррей /  Максим Мирный ''(Первый раунд)
<li> ''' Марсело Мело /  Андре Са (Титул)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира  

Pilot Pen Tennis 2008